Евге́ний Ткачу́к:
 Ткачук, Евгений Валерьевич (род. 1984) — российский актёр, кинорежиссёр и сценарист.
 Ткачук, Евгений Олегович (род. 1991) — украинский футболист, защитник.